

Czechy 
Dawne nazwy miejscowości:
 Tisá
 Tisová u Tachova

Niemcy 
 Tissa – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Osoby 
 Tissa – władca Sri Lanki
 Tissa – legendarny pustelnik mieszkający na górze Kyaiktiyo